Břehy může být:

 Břehy – obec v okrese Pardubice
 Břehy (Žďár) – malá vesnice, část obce Žďár v okrese Mladá Boleslav
 Břehy (Týn nad Vltavou) – malá vesnice, část města Týn nad Vltavou v okrese České Budějovice

Externí odkazy